Vasari ist der Familienname folgender Personen:

 Gaetano Vasari (* 1970), italienischer Fußballspieler
 Giorgio Vasari (1511–1574), italienischer Architekt, Hofmaler der Medici und Biograf italienischer Künstler
 Ruggero Vasari (1898–1968), italienischer Lyriker und Dramaturg des zweiten Futurismus

Vasari steht für:

 (216757) Vasari, Asteroid des äußeren Hauptgürtels